Доронинск:

 Доронинск — ранее город, ныне село Доронинское в Забайкальском крае.
 Доронинск — метеорит из Метеоритной коллекции РАН.